Чергування — виконання обов'язків у порядку черги
 Чергування голосних — зміна голосних звуків у корені слова при зміні його форми
 Чергування звуків — зміна звуків у корені слова при зміні його форми